Nido de águilas puede referirse a:

 Nido de águilas, una película protagonizada por Wallace Beery.
 Nido de águilas, una película protagonizada por Rock Hudson.
 Nido de águilas, una película protagonizada por Fernando Almada.
 Nido de águilas, un álbum de José Luis Perales.
 Nido de Águilas, una escuela internacional.